Nokia 6260 — стільниковий телефон фірми Nokia.

Комплектація: телефон, інструкція, акумулятор, зарядний пристрій, диск ПЗ, гарнітура hands-free, карта пам'яті ММС на 32 Мб

Особливості: поворотний дисплей

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем